28 lutego 2021 roku rozegrany został mecz piętnastej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju i zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2020, HB Tórshavn, oraz drużyny z drugiego miejsca w ligowej tabeli, NSÍ Runavík. Czwarty raz w swojej historii Superpuchar zdobył HB Tórshavn.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych
2021 na Wyspach Owczych